«Красная скала» ( — «ха-села ха-адом») — популярная израильская песня, написанная в 1955 году поэтом Хаимом Хефером () и композитором Иохананом Зараем ().

Предыстория 

«Красная скала» — это древний город, высеченный набатеями в скалах около Петры на территории современной Иордании.

В 1953 году Меир Хар-Цион — боец «отряда 101», «лучший солдат Израиля со времен Бар Кохбы» по определению Моше Даяна, с подругой Рахелью Савораи сходил в Петру к Красной скале. Этот опасный поход занял четыре ночи и три дня, но они добрались до цели. Успех этого предприятия положил начало традиции, просуществовавшей в израильской армии многие годы — побывать у Красной скалы и вернуться живым.

Начались походы в Петру — сначала бойцов «сто первого отряда», а затем — парашютистов. Эта мода стала в ЦАХАЛе повальной — считалось высшим геройством добраться до Петры, нелегально перейдя границу с Иорданией.

Иорданцы, узнавшие о ритуале израильских парашютистов, стали устраивать засады — и уже через четыре месяца пятеро израильтян попали в ловушку. Их арестовали и расстреляли в полицейском участке деревни Бар Мадкур. Но немногим (точное их число неизвестно) — удавалось дойти до Петры и благополучно вернуться. Они приобретали уважение однополчан, но Меир Хар-Цион впоследствии не раз высказывал сожаление, что положил начало этой кровавой традиции.

Создание песни и её запрет 

В 1955 году поэт Хаим Хефер и композитор Иоханан Зарай написали песню «А-села а-адом» — «Красная скала». Её спел Арик Лави.

В 1956 году в Петру отправились Дмитрий Берман и Дрор Леви. Они добрались до Петры и даже отсняли там целую фотоплёнку, но на обратном пути попали в засаду и приняли бой. Дрор был убит, а раненый Дмитрий сумел прорваться к своим. В марте 1957 года погибли ещё четверо солдат. Из-за этих безрассудных жертв походы в Петру были запрещены специальным законом, а радиостанциям эту песню запретили транслировать и исполнять на концертах — чтобы не будоражила воображение. Однако походы не прекращались до конца 1980-х годов. Всего в вылазках к Красной скале погибло 12 израильтян.

Текст песни и перевод 

Слушать исполнение песни
Ариком Лави: 
Рикой Зарай:

Примечания

Источники 

 Меир Хар-Цион и Красная Скала
 Петра и парашютисты 
 Израильская песня а-Села а-адом (Красная скала, Петра)  
 Алекс Тарн. Красная скала. Баллада о разведчиках

Культура Израиля
Военная история Израиля
История сионизма
Арабо-израильский конфликт
Цензура в искусстве
Песни Израиля
Цензура в Израиле